Virgin Airlines steht für:

 Virgin Australia International, australische Fluggesellschaft
 Virgin Australia, australische Fluggesellschaft
 Virgin Samoa, Tochtergesellschaft der Virgin Australia
 Virgin Express, belgische Fluggesellschaft
 Virgin Atlantic Airways, britische Fluggesellschaft
 Virgin Sun Airlines, britische Fluggesellschaft
 Virgin Nigeria, früherer Name der Air Nigeria, nigerianische Fluggesellschaft
 Virgin America, US-amerikanische Fluggesellschaft

Siehe auch:
 Virgin Group, britisches Mischunternehmen